Diadema bezeichnet
 Diadema (Brasilien), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Diadema (Gattung), die Gattung der Diademseeigel
 in der Antike das vom Herrscher getragene Stirnband bzw. den Stirnreif, siehe Diadem
 ein Kreuzfahrtschiff der Costa Crociere, das 2014 in Dienst gestellt wurde, siehe Costa Diadema

Siehe auch:
 Diadem (Begriffsklärung)